Simon, erdélyi település
Simon, férfikeresztnév
Simon, Júdás Makkabeus a Makkabeus-felkelés vezetőjének testvére
Simon, Albánia Lezha megyéjének egyik települése
Simon, Ravenna püspöke 1217–1228 között
Simon (The Walking Dead szereplő)
Simon, a Csillagok háborúja univerzumának ewok fajának egyik tagja
Simon, 1980-as amerikai film
Simon, 2004-es holland film
Simon, 2008-as magyar dokumentumfilm
Simon, régi számológépes játék
Simon, Kalocsa-Bácsi érsek 1135–1141 között